A 2015-ös MotoGP aragóniai nagydíjat szeptember 25. és 27. között rendezték. A MotoGP-t Jorge Lorenzo, a Moto2-t Esteve Rabat, míg a Moto3-at Miguel Oliveira nyerte meg.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek
 A MotoGP eredménye
 A Moto2 eredménye
 A Moto3 eredménye

Aragonia